Weber Maschinenbau ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Breidenbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Das Unternehmen entwickelt und produziert Schneide- und Verpackungsmaschinen für die lebensmittelverarbeitende Industrie, im Speziellen für den Wurst- und Käseaufschnitt.

Standorte 
Das Unternehmen unterhält neben dem Firmensitz in Breidenbach weitere Produktionsstätten in Neubrandenburg und Groß Nemerow (Mecklenburg-Vorpommern), Werther (Nordrhein-Westfalen), Braunschweig (Niedersachsen), Wolfertschwenden (Bayern) sowie Tochtergesellschaften für Vertrieb und Service in den USA, Kanada, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, Polen, Tschechien, Rumänien, Kroatien, Chile, Mexiko, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, Singapur und Russland.

Weblinks 
 Offizielle Seite

Einzelnachweise 

Maschinenbauunternehmen
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Marburg-Biedenkopf)
Breidenbach
Gegründet 1981